

Села:
 Ями — Київська область, Білоцерківський район
 Ями — Луганська область, Сватівський район
 Ями — Чернівецька область, Вижницький район

Ями () — село, Мінська область, Вілейський район

Населені пункти та їхні частини
 Ями — село в гміні Острів-Любельський Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ями — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ями — село в гміні Ґожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства
 Ями — село в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ями — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві
 Ями — частина села Спічин у гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ями — частина села Брацейова в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ями — частина села Бжезьниця в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ями — частина села Шеліґі в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Ями — осада в гміні Нова Весь-Лемборська Лемборського повіту Поморського воєводства
 Ями — осада в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Ями — лісова осада в гміні Роґужно Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Див. також 
 Яма

Примітки